Jméno a příjmení Jan Vojáček má více nositelů:

 Jan Vojáček (fotbalista) – český fotbalista
 Jan Vojáček (lékař) (* 1947) – MUDr., český kardiolog a internista, profesor
 Jan Vojáček (lékař, 1967) (* 1967) – MUDr., český kardiolog, profesor
 Jan Vojáček (lékař, 1981) (* 1981) – MUDr., český lékař zabývající se výživou a funkční medicínou, bývalý fotbalista
 Jan Bohdan Vojáček (1831–1902) – český šlechtic a politik

Reference